Kytö ist der Name von

Kytö (Salo), ein zur Stadt Salo, Finnland gehörendes Dorf
Kytö (Tammela), ein zur Gemeinde Tammela, Finnland gehörendes Dorf

Kytö (Espoo), eine zur Stadt Espoo gehörende Insel im Finnischen Meerbusen
Kytö (Naantali), eine zur Stadt Naantali gehörende Insel

Kaarlo Kytö (1902–1985), finnischer Schauspieler